Сен-Сезер-де-Гозіньян, Сен-Сезе́р-де-Гозінья́н, Сен-Сезер-де-Ґозіньян (фр. Saint-Césaire-de-Gauzignan) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар.
 Ахмет Недждет Сезер, Ахме́т Неджде́т Сезе́р (тур. Ahmet Necdet Sezer; 13 вересня 1941, Афьонкарахісар, Туреччина) — турецький державний діяч, 10-й президент Туреччини.
 Сезер Озтюрк (тур. Sezer Öztürk, нар. 3 листопада 1985, Фельберт) — турецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Сен-Сезер, Сен-Сезе́р (фр. Saint-Cézert) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.
 Паре-Сен-Сезер, Паре́-Сен-Сезе́р (фр. Parey-Saint-Césaire) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель.
 Сезер Акгюль (тур. Sezer Akgül; нар. 27 квітня 1988(19880427), Амасья) — турецький борець вільного стилю, дворазовий призер чемпіонатів світу.
 Еме Сезер, Еме-Фернан-Давид Сезер (фр. Aimé Fernand David Césaire; 26 червня 1913, Бас-Пуент, Мартиніка — 17 квітня 2008, Фор-де-Франс) — * Сен-Сезер (Приморська Шаранта), Сен-Сезе́р (фр. Saint-Césaire) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Сен-Сезер-сюр-Сьянь, Сен-Сезе́р-сюр-Сьянь (фр. Saint-Cézaire-sur-Siagne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Еме Сезер (станція метро), Еме Сезер (фр. Aimé Césaire) — проміжна станція 12 лінії Паризького метро.
 Жозеф Жоффр, Жозеф Жак Сезер Жоффр (фр. Joseph Jacques Césaire Joffre; 12 січня 1852 — 3 січня 1931) — французький воєначальник, головнокомандувач французької армії (1914—1916), генералісимус, маршал Франції (1916).